Països actuals:
 Sovint, es refereix als Estats Units d'Amèrica
 Es pot referir al nom oficial de Mèxic, els Estats Units Mexicans

 Països històrics:
 els Estats Units Bèlgics, una confederació que existí durant l'any 1790
 els Estats Units de Stellaland, una efímera unió política de Goosen i Stellalanad al sud de l'Àfrica
 els Estats Units d'Amèrica Central, nom informal de les Províncies Unides d'Amèrica Central
 els Estats Units de les Illes Jòniques o República de les Set Illes, un protectorat britànic de 1815 a 1864

 Noms antics de països actuals:
 la República dels Estats Units del Brasil, el nom oficial del Brasil entre 1889 i 1968
 els Estats Units de Colòmbia, nom oficial de Colòmbia entre el 1863 i 1886
 els Estats Units d'Indonèsia, nom oficial d'Indonèsia entre 1949 i 1950
 els Estats Units de Veneçuela, nom del país de 1864 a 1953